Gminy w USA:
 Creek (ang. Creek Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie De Witt
 Creek (ang. Creek Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Sumner
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Creek (ang. Creek County) – w stanie Oklahoma
Inne:
 creek (w kajakarstwie) – odmiana rzeki górskiej
 Krikowie – plemię Indian